Requiem for a Dream – powieść Huberta Selby’ego
 Requiem for a Dream – film z 2000, ekranizacja powieści
 Requiem for a Dream – ścieżka dźwiękowa do filmu